Ogoz, Region und der Namenzusatz mehrerer geographischer Objekte in der Romandie westlich des Greyerzersees
 Vuisternens-en-Ogoz
 Pont-en-Ogoz
 Île d’Ogoz